La Classe Nautilus peut faire référence à:
 La classe Nautilus est une classe de croiseur-mouilleur de mines construit pour la Kaiserliche Marine 
  La classe Nautilus est une classe de différentes types de sous-marins